Топчино — название населённых пунктов на Украине:

 Топчино — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Топчино — село в Тячевском районе Закарпатской области.